Кубок Президента Ирландии — одноматчевый футбольный турнир, в котором играют чемпион Ирландии и обладатель кубка предыдущего сезона, фактически — суперкубок. Трофей вручается Президентом Ирландии.

Сезоны

Победители

См. также 
 Суперкубок Ирландии по футболу — турнир 1998—2001 годов для 4 клубов.

Ссылки 
 Кубок Президента на soccerway 

Футбольные соревнования в Ирландии
Ирландия